CORA ist Abkürzung von:
 Confederación Republicana de Acción Cívica, Chile

Cora ist 
 ein weiblicher Vorname, siehe Cora (Vorname)

Cora ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Cora (1851–1917), italienischer Geograph und Kartograph
 Tom Cora (1953–1998), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tayfun Cora (* 1983), türkischer Fußballspieler

Cora bezeichnet außerdem:
 eine antike Stadt in Latium, das heutige Cori (Latium)
 Cora (Lhari) (措拉乡), eine Gemeinde im Kreis Lhari des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China
 (504) Cora, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Cora (Band), eine deutsche Popband aus Berlin
 Cora (Digitalrechner), einer der ersten volltransistorisierten Schweizer Digitalrechner
 Cora (Rakete), eine einstufige französische Experimentalrakete
 Cora (Unternehmen), eine französische Supermarktkette der belgischen Groupe Delhaize
 Cora (Volk), ein mexikanisches indigenes Volk
 Cora (Sprache), eine indigene Sprache in Mexiko
 Cora (Flechtengattung), eine Flechtengattung
 Cora (Tiergattung), eine Libellengattung
 Cora Verlag, einen deutsch-kanadischen Verlag
 CORA-Kunststiftung, eine Hamburger Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur
 Corporate Accountability – Netzwerk für Unternehmensverantwortung, ein Netzwerk für Unternehmensverantwortung
 Cora oder Sexy Cora, Pseudonym der Pornodarstellerin Carolin Wosnitza
 Cora Cove, eine Bucht von Desolation Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Wisk Cora, elektrisch angetriebenes, senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cora (Idaho)
 Cora (Illinois)
 Cora (Kansas)
 Cora (Louisiana)
 Cora (Missouri)
 Cora (Ohio)
 Cora (Oklahoma)
 Cora (West Virginia)
 Cora (Wyoming)

Siehe auch:
 Corra
 Kora

Abkürzung